Албумът е колекция от снимки, песни и др.

Понятието може да се отнася за:
 етнографски албум
 Етнографски албум на Димитър Маринов
 музикален албум
 фотоалбум